Moj kan syfta på:

 Moj Svijet – en låt som framfördes av Sergej Ćetković i Eurovision Song Contest 2014
 Moj e bukura More – en albansk nostalgisk sång